Корнелий  — имя, которое носили некоторые святые:

 Корнилий, сотник, первый епископ Кесарии Палестинской, сотник когорты Италика (Italica cohort, I век). В видении получил наставление послать за апостолом Петром, который пришёл к нему домой и крестил его. Память — 2 февраля, 26 сентября .
 Корнелий, мученик Африканский. Пострадал на северо-западе Африки вместе с Анесием, Феодулом, Феликсом и товарищами. Память — 31 марта .
 Корнелий (? — июнь 253) — епископ Рима с марта 251 до июня 253. Память — 16 сентября.

Примечания